Linie může být :

 čára – skutečná nebo myšlená
 linie (délková míra)
 linie (kartografie)
 izolinie – čára stejných hodnot
 hraniční linie
 demarkační linie
 obranná linie
 bojová linie
 linie dotyku
 rys či obrys
 ostré linie (např. lidské tváře)
 módní linie
 grafická linie
 trať, spoj, dopravní linka
 námořní linie
 zásadní směr, postup, vývojový směr, ráz, směrnice, tah
 politická linie
 vývojová linie
 vzestupná linie
 větev nějakého rodu
 rodová linie
 Linie – avantgardní jihočeská skupina

Externí odkazy